Shkreli est un nom de famille albanais dérivé du nom du village de , et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1938–1997), poète albanais ;
  (né en 1957), joueur puis entraîneur de soccer albano-américain ;
 Martin Shkreli (né en 1983), homme d'affaires américain.

Notes et références